Kapnist ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Wassiljewitsch Kapnist (1796–1867), russischer Dekabrist und Adelsführer
 Marija Kapnist (1914–1993), sowjetisch-ukrainische Schauspielerin
 Peter von Kapnist (1839–1904), russischer Botschafter
 Wassili Wassiljewitsch Kapnist (1758–1823), russischer Schriftsteller